Баку́лін — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Бакуліна Світлана Сергіївна (* 1981) — російська акторка кіно та театру.

Чоловіки 
 Бакулін Євген Миколайович (*1956) — український політик російського походження. В різні часи був головою Правління НАК «Нафтогаз України».
 Бакулін Іван Іванович (підпільний псевдонім «Буркун») (1900—1942) — один з організаторів підпільної боротьби в Україні, секретар Харківського підпільного обкому КП(б)У.
 Бакулін Олександр Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бакулін Олексій Венедиктович (1899—1937) — радянський партійний і державний діяч. Народний комісар шляхів сполучення СРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Бакулін Петро Олександрович — член Постійного бюро Чернігівського губернського виконавчого комітету в 1917, в якому представляв робітників Конотопського повіту
 Бакулін Ювеналій Олексійович (1903 — ?) — 2-й секретар Житомирського і Полтавського обкомів КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.

Див. також 
 Бакуліни

Посилання 
 Словарь современных русских фамилий / И. М. Ганжина. — Москва, 2001. — ISBN 5-237-04101-9